Русудан може да се отнася за:
 Русудан, дъщеря на грузинския цар Димитрий I.
 Русудан, дъщеря на грузинския цар Георги III и снаха на византийския император Андроник I
 Русудан, царица на Грузия от 1223 до 1245 г.
 Русудан, грузинска принцеса, съпруга на трапезундския император Мануил I Мега Комнин.
 Русудан Голетиани, грузинска шахматистка, спечелила щатския шампионат по шахмат за жени през 2005 г.